Giovanni Maria Ciocchi (1658-1725), peintre italien
 Ulisse Ciocchi (vers 1570-1631), peintre italien